Леон Тристан (, наст. фамилия Вагман; 1900, Варшава — 1941, Одесса) — польский кинорежиссёр, актёр, сценарист, кинокритик и теоретик кино.

Биография 
Получил медицинское образование на факультете Варшавского университета. По окончании обучения работал в городских театрах. Актёрский дебют в кино — фильм «Тайны Налевок» (1921). Первая режиссёрская работа — короткометражный немой фильм по рассказу Стефана Грабинского «Любовница Шамоты» (1927). С 1939 — в СССР, работал на Одесской студии ассистентом режиссёра. Погиб при эвакуации из города.

Его брат — поэт, прозаик и переводчик Адам Важик .

Янина Маркулан особо отмечает монтаж таких фильмов Тристана, как «Бунт крови и железа» и «Любовница Шамоты».

Фильмография

Ссылки 
 Леон Тристан в базе filmpolski.pl

Примечания 

Выпускники Варшавского университета
Теоретики кино